Stahl Riesa steht für:

Sportclub (SC) bzw. Betriebssportgemeinschaft (BSG) Stahl Riesa, siehe SC Riesa
die seit 1990 selbstständige, frühere Sektion Fußball des SC bzw. der BSG Stahl Riesa, siehe BSG Stahl Riesa